Натуральне число 1960
 1960 рік до нашої ери
 1960 рік нашої ери